Thomas Patris est un batteur français né le .

Après une solide formation musicale en cours particuliers avec Christian Nicolas, il travaille la percussion classique au conservatoire de Versailles avec Sylvio Gualda et obtient directement son  avec Dante Agostini en 1979. Par la suite, Thomas se consacre à la composition au sein de différentes formations dans lesquelles il joue. Il a enseigné pendant 30 ans et a formé nombre de batteurs de très haut niveau. Très tôt attiré par des expériences originales, il compose pour divers instruments et écrit une pièce pour batterie seule, d'une heure environ, afin de mettre à jour les richesses inexplorées des aspects mélodiques et polyrythmiques de cet instrument. Cette pièce magistrale, filmée en "live", est actuellement disponible en DVD.
Actuellement,il joue avec sa femme Hélène (compositrice, pianiste et chanteuse) dans "DUORIGINES" (duo piano/batterie) et se consacre davantage encore à la composition. Ses connaissances acoustiques et sa maîtrise des techniques de prise et de traitement du son lui permettent de réaliser toutes leurs créations dans leur home studio.

Lien externe
 Site officiel

Batteur français
Naissance en juin 1960
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Versailles